Miejscowości w USA:
 Forks – miasto w stanie Waszyngton, w hrabstwie Clallam
Gminy w USA:
 Forks (ang. Forks Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
 Forks (ang. Forks Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Sullivan